Aba Cercato – ex conduttrice televisiva e annunciatrice televisiva italiana
 Flavia Cercato – conduttrice televisiva, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana
 Paolo Cercato – architetto italiano
 Simone Cercato – ex nuotatore italiano